Le Sonnet 69 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : THoſe parts of thee that the worlds eye doth view,
Want nothing that the thought of hearts can mend:
All toungs(the voice of ſoules)giue thee that end,
Vttring bare truth,euen ſo as foes Commend.
Their outward thus with outward praiſe is crownd,
But thoſe ſame toungs that giue thee ſo thine owne,
In other accents doe this praiſe confound
By ſeeing farther then the eye hath ſhowne.
They looke into the beauty of thy mind,
And that in gueſſe they meaſure by thy deeds,
Then churls their thoughts(although their eies were kind)
To thy faire flower ad the rancke ſmell of weeds,
   But why thy odor matcheth not thy ſhow,
   The ſolye is this,that thou doeſt common grow.

Notes et références 

069